Gaza može značiti:

 Gaza (grad), grad u Pojasu Gaze.
 Pojas Gaze, palestinski teritorij između Egipta i Izraela.
 Gaza (Karlovac), dio grada Karlovca
 Gaza (pokrajina u Mozambiku), pokrajina u Mozambiku
 Gaza (medicina), medicinsko pomagalo.